Goniądz (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Moniecki
 Goniądz (stad), een stad in bovenstaande gemeente